Кодове на шахматните дебюти представлява широко възприета класификация на шахматните дебюти, направена според Енциклопедия на шахматните дебюти. Енциклопедията излиза за първи път през 1966 г. в списанието Chess Informant. Това е едно издание на сръбското издателство „Шаховски информатор“, ръководено от гросмайстор Александър Матанович и състоящо се от пет книги – A, B, C, D, E. Всеки дебют и съответното продължение – вариант е обозначен с една от петте букви и число от 00 до 99. Така например C41 съответства на Защита Филидор.

Понастоящем се предлага и електронно издание на CD-ROM.

A 
 A00 Неправилни начала
 1. а3 Дебют Андерсен
 1. a4 Стоков дебют
 1. b4 Дебют Соколски (също: Дебют Бугаев, Дебют на орангутана, Полско начало)
 1. c3 Сарагоско начало
 1. d3 Дебют Мизес
 1. e3 Дебют ван Круйс
 1. f3 Дебют Барнс или Дебют Гедулт
 1. g3 Староиндийско начало или Дебют Бенко
 1. g4 Атака Гроб
 1. h3 Дебют Клеменц
 1. h4 Дебют Депре
 1. Ka3 Атака Дьоркин или Натриева атака
 1. Кc3 Дебют Данст (също: Дебют Слейпнир, ван Гет, Хайнрихен, Koтрич, Мещрович, Милард, Балтийско начало, Румънско начало, Начало на дамския кон, Атака на дамския кон)
 1. Кh3 Дебют Амар (също: Дебют на пияния кон, Парижки дебют, Амонячен дебют)
 A01 1. b3 Дебют Ларсен
 1. ... e5 Модерен вариант
 1. ... d5 Класически вариант
 1. ... Kf6 Индийски вариант
 1. ... b6 Симетричен вариант
 1. ... b5 Английски вариант
 1. ... c5 Полски вариант
 1. ... f5 Холандски вариант
 A02-A03 1. f4 Дебют Бeрд (Холандска атака, без: 1. ... d5, 1. ... g6 2. e4, 1. ... Кf6 2. d4, 1. ... e5 2. e4, 1. ... c5 2. e4, 1.. ...d6 2. e4)
 A02 1. ... е5 Гамбит Бeрд (различно от 2. e4)
 A03 1. ... f5 Симетричен вариант
 A04-A09 1. Kf3 Дебют Рети (различно от: 1. ... Кf6, 1. ... d5, 1. ... c6 2. c4, 1. ...c6 2. d4, 1. ...c6 2. e4, 1. ... c6 2. g3 d5, 1. ...f5 2. c4, 1. ...f5 2. d4, 1. ...f5 2. e4 e5, 1. ...g6 2. c4, 1. ... g6 2. d4, 1. ... c5 2. c4, 1. ... c5 2. e4, 1. ... Nc6 2. e4, 1. ...e6 2. c4, 1. ... e6 2. d4, 1. ...e6 2. e4, 1. ...d6 2. c4, 1. ...d6 2. d4, 1. ...d6 2. e4, 1. ...b6 2. c4, 1. ...e5 2. e4, 1...a6 2. e4 e5)
 A05 1. ... Кf6 (различно от: 2. c4, 2. d4, 2. Кc3, 2. g3 d5 2. d3 d5)
 2. b4 Глупостта на Дядо Коледа
 2. b3 Атака Нимцович-Ларсен
 A06 1. ... d5
 A07 1. ... d5 2. g3 Индийска атака на царя (Система Барца)
 2. ... Og4 Вариант Керес
 2. ... c6 Югославски вариант
 A08 1. ... d5 2. g3 c5 3.Og2 Индийска атака на царя
 A09 1. .. .d5 2. c4 (различно от: 2. ... c6, 2. ... e6)
 2. ... d4 Предварителен вариант
 2. ... d:c4 Общоприет вариант
 A10-A39 1. c4 Английско начало
 A10 различно от: 1...e5, 1...c5, 1...e6, 1...c6, 1...Kf6, 1...g6 2.d4, 1...f5 2.d4, 1...b6 2.d4, 1...d6 2.e4, 1...d6 2.d4, 1...Kc6 2.d4)
 1...f5 Aнгло-холандски вариант
 1...d5 Английски вектор
 1...b5 Гамбит Хаен
 A11-A12 1. c4 c6 Защитна система Каро-Кан
 A11 1. ... c6 (различно от: 2. e4, 2. d4)
 A12 1. ... c6 2. Kf3 d5 3. b3
 A13-A14 1. c4 e6
 A13 1. ... e6 (различно от: 2. e4, 2. d4)
 A14 1. ... e6 2. Kf3 d5 3.g3 Kf6 4. Og2 Oe7 Нео-каталунски отказ
 A15 1. c4 Kf6 Англо-индийска защита (различно от: 2. Кc3, 2. d4, 2. g3 c6, 2. g3 e5, 2. Кf3 c5, 2. Кf3 e6, 2. Кf3 c6)
 A16-A19 1. c4 Kf6 2. Kc3
 A16 1. ... Kf6 2. Kc3 Англо-индийска защита (различно от: 2. ... c5, 2. ... e5, 2. ... e6)
 A17 1. ... Kf6 2.Kc3 e6 Таралежена защита (различно от: 3. e4, 3. d4, 3. Kf3 c5, 3. ... d5 4.d4, 3. ...b5 4. d4, 3. ... Ob4 4. d4)
 A18 1. ... Kf6 2. Kc3 e6 3. e4 Система Mикенас–Карлс (без 3. ... c5)
 A19 1. ... Kf6 2. Kc3 e6 3. c5 Система Mикенас–Карлс, Сицилиански вариант
 A20-A29 1. c4 e5
 A20 различно от: 2. e4, 2. Kc3, 2. Kf3 Kc6 3. Kc3, 2. Kf3 Kf6 3. Kc3, 2. Kf3 d6 3. Kc3
 A21 2.Kc3 (различно от: 2. ... Kf6, 2. ... Kc6, 2. ... Bb4 3.g3 Kf6, 2. ... Ob4 3. Kf3 Kc6, 2. ... Ob4 3. e3 Kf6)
 A22 2. Kc3 Kf6 (различно от: 3. Kf3 Kc6, 3. e3 Kc6, 3. g3 Kc6, 3. g3 c6, 3. g3 g6, 3. e4 Kc6 4. Kf3)
 A23 2. Kc3 Kf6 3. g3 c6 Бременска система, вариант Керес
 A24 2. Kc3 Kf6 3. g3 g6 (различно от: 4. Og2 Og7 5. d3 d6)
 A25 2. Kc3 Kc6 (различно от 3. Kf3, 3. g3 Kf6 4. Кf3, 3. e3 Kf6 4. Kf3)
 A26 2. Kc3 Kc6 3. g3 g6 4. Og2 Og7 5. d3 d6
 Система Боттвиник: 6. e4
 A27 2. Kc3 Kc6 3. Kf3 Система на трите коня (без 3. ... Kf6)
 A28 2. Kc3 Kc6 3. Kf3 Kf6 (без 4. g3)
 A29 2. Kc3 Kc6 3. Kf3 Kf6 4. g3
 A30-A39 1. c4 c5 Симетрична защита
 A30 различно от: 2. Kc3, 2. e4, 2. g3 g6 3. Kc3, 2. g3 Kc6 3. Kc3, 2. Kf3 Kc6 3. Kc3, 2. e3 Kf6 4. d4
 A31 Форма на Бенони: 1. ... c5 2. Kf3 Kf6 3. d4 (различно от: 3...c:d4 4.K:d4 e6, 3. ... c:d4 4. K:d4 a6 5. Kc3 e6, 3 ... c:d4 4. K:d4 Kc6 5. Kc3 e6)
 A32 2. Kf3 Kf6 3. d4 c:d4 4. K:d4 e6 (различно от: 5. Kc3 Kc6)
 A33 2. Kf3 Kf6 3. d4 c:d4 4. K:d4 e6 5. Kc3 Kc6
 Вариант Гелер: 6. g3 Дb6
 A34 2. Kc3 (различно от: 2. ... Kc6, 2. ... Kf6 3. Kf3 Kc6, 2. ... Kf6 3. e4 e6, 2. ...e6 3. Kf3 Kf6, 4. g3 Kc6)
 A35 2. Kc3 Kc6 (различно от: 3. g3, 3. e4, 3. Kf3 Kf6, 4. g3 e6, 3. Kf3 Kf6 4. d4 c:d4 5. K:d4, 3. Kf3 e5 4. g3 g6 5. Og2 Og7)
 Четири коня: 3. e3 Kf6 4. Kf3
 A36 2. Kc3 Kc6 3. g3 (различно от: 3. ... g6 4.Og2 Og7 5. Kf3 (A37–A39), 3. ... g6 4. Og2 Og7 5. Tb1 Kf6 6. d3 0-0 7. Kf3 d6 8. 0-0 (A38))
 A37 2. Kc3 Kc6 3. g3 g6 4. Оg2 Оg7 5. Kf3 (различно от: 5. ... Кf6 (A38–A39))
 A38 2. Kc3 Kc6 3. g3 g6 4. Оg2 Оg7 5. Kf3 Kf6 (различно от: 6. 0-0 0-0 7. d4 (A39) и 6. d4 c:d4 7. K:d4 0-0 (A39))
 A39 Главна линия с 2. Kc3 Kc6 3. g3 g6 4. Og2 Og7 5. Kf3 Kf6 6. 0-0 0-0 7. d4 или 1. ... c5 2. Kc3 Kc6 3. g3 g6 4. Оg2 Оg7 5. Kf3 Kf6 6. d4 c:d4 7. Kd4 0-0 8. 0-0
 A40-A55 1. d4 различно от 1. ... d5
 A41-A42 1. d4 d6
 A43-A44 1. d4 c5
 A45 1. d4 Kf6, различно от 2. c4 и 2. Kf3
 A46-A49 1. d4 Kf6 2. Kf3; 2. ... b6, 2. ... g6 различно от 3. c4
 A50 1. d4 Kf6 2. c4 различно от 2. ... e6, 2. ... g6
 A51-A52 1. d4 Kf6 2. c4 e5 Будапещенски гамбит
 A53-A55 1. d4 Kf6 2. c4 d6 Индийска защита, редки варианти
 A56 1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5, различно от 3. ... e6
 A57-A59 1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. c:b5 a6 Волжки гамбит
 A60-A79 1. d4 Kf6 2. c4 c5 3. d5 e6 Защита Бенони
 A80-A99 1. d4 f5 Холандска защита

B 
 B00 1. e4 Дебют на царската пешка (различно от 1. ... e5, 1. ... c5, 1. ... e6, 1. ... d6, 1. ... c6, 1. ... Kf6, 1. ... d5)
 B01 1. e4 d5 Скандинавска защита
 B02-B05 1. e4 Kf6 Защита Алехин
 B06-B09 1. e4 d6 Защита Пирц-Уфимцев
 B10-B19 1. e4 c6 Защита Каро-Кан
 B11 1. e4 c6 2. Kc3 d5 3. Kf3 Защита Каро-Кан, Вариант на двата коня
 B12 1. e4 c6 2. d4, различно от 2. ... d5
 B13 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e:d5 c:d5 4.Od3 Защита Каро-Кан, Разменен вариант
 B14 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e:d5 c:d5 4. c4 Защита Каро-Кан, Атака Панов
 B15 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3
 B16 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Kf6 5. К:f6 g:f6 Защита Каро-Кан, Вариант Нимцович-Бронщайн-Ларсен
 B17 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Kd7 Защита Каро-Кан, Вариант Щайниц-Карпов
 B18-B19 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Of5 Защита Каро-Кан, Класически вариант
 B18 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Of5 Защита Каро-Кан, Класически вариант
 B19 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kc3 d:e4 4. К:e4 Of5 Защита Каро-Кан, Класически вариант
 B20-B99 1. e4 c5 Сицилианска защита
 B21 1. e4 c5 2. f4 Сицилианска защита, Атака Гран При
 B22 1. e4 c5 2. c3 Сицилианска защита, Български вариант (ход на Алапин)
 B23-B26 1. e4 c5 2. Kc3 Сицилианска защита, Закрит вариант
 B27-B28 1. e4 c5 2. Kf3, различно от 2. ... d6, 2. ... e6, 2. ... Kc6, 2. ... Kf6
 B29 1. e4 c5 2. Kf3 Kf6 Сицилианска защита, Вариант Нимцович
 B30-B39 1. e4 c5 2. Kf3 Kc6
 B40-B49 1. e4 c5 2. Kf3 e6
 B50-B99 1. e4 c5 2. Kf3 d6
 B51 1. e4 c5 2. Kf3 d6
 B52 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. Ob5+
 B53 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. Д:d4
 B54-B55 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. f3
 B56-B59 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3
 B60-B69 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 Kc6 Сицилианска защита, Класически вариант
 B70-B79 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 g6 Сицилианска защита, Вариант дракон
 B80-B89 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 e6 Сицилианска защита, Вариант Шевенинген
 B90-B99 1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Kf6 5. Kc3 a6 Сицилианска защита, Вариант Найдорф

C 
 C00-C19 1. e4 e6 Френска защита
 C00 1. e4 e6
 C01 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e:d5 Френска защита, Разменен вариант
 C02 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 Френска защита, Закрит вариант
 C03-C09 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Kd2 Френска защита, Вариант Тараш
 C10-C19 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Kc3 Френска защита, Вариант Нимцович
 C20 1. e4 e5 – редки варианти
 C21-C22 1. e4 e5 2. d4 Централен дебют
 C23-C24 1. e4 e5 2. Oc4 Дебют на офицера
 C25-C29 1. e4 e5 2. Kc3 Виенска партия
 C30-C39 1. e4 e5 2. f4 Царски гамбит
 C40 1. e4 e5 2. Kf3 – редки варианти
 C41 1. e4 e5 2. Kf3 d6 Защита Филидор
 C42-C43 1. e4 e5 2. Kf3 Kf6 Руска партия
 C44 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 редки варианти
 C45 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. d4 Шотландска партия
 C46 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Kc3 Защита на трите коня
 C47-C49 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Kc3 Kf6 Защита на четирите коня
 C50 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Oc5 4. d3 Италианска партия, Джоко пиано („тиха игра“)
 C51-C52 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Oc5 4. b4 Гамбит Евънс
 C53-C54 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Oc5 4. c3 Италианска партия
 C55-C59 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Oc4 Kf6 Защита на двата коня
 C60-C99 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Испанска партия
 C61 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Kd4 Испанска партия, Вариант Бърд
 C62 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 d6 Испанска партия, Защита Щайниц
 C63 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 f5 Испанска партия, Гамбит Яниш
 C64 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Oc5 Испанска партия, Вариант Кордел
 C65-C67 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 Kf6 4. 0-0 Испанска партия, Берлински вариант
 C68-C69 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. О:c6 d:c6 Испанска партия, Разменен вариант
 C70 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Испанска партия, редки варианти
 C71-C76 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 d6 Исп. партия, Подобрена защита Щайниц
 C77 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 Испанска партия, редки варианти
 C78 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Испанска партия, редки варианти
 C79 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 d6 Испанска партия, руски вариант,
 C80-C83 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 К:e4 Испанска партия, Открит вариант
 C84 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 Испанска партия, Закрит вариант
 C85 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. О:c6 Испанска партия, Разменен вариант, разни
 C86 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Де2 Испанска партия, Атака Ворал
 C87 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 d6 Испанска партия, Вариант Авербах
 C88 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 b5 7. Ob3 Испанска партия, закрит вариант, редки вар.
 C89 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 b5 7. Ob3 0-0 8. c3 d5 Испанска партия, Атака Маршал
 C90-С99 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Ob5 a6 4. Oa4 Kf6 5. 0-0 Oe7 6. Te1 b5 7. Ob3 0-0 8. c3 d6 Испанска партия, закрит вариант

D 
 D00-D05 Дебют на дамската пешка
 D00 1. d4 d5
 D01 1. d4 d5 2. Kc3 Kf6 3. Og5 Атака Рихтер-Вересов
 D02 1. d4 d5 2. Kf3
 D03 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. Og5 Атака Торе
 D04 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. e3
 D05 1. d4 d5 2. Kf3 Kf6 3. e3 e6
 D06 1. d4 d5 2. c4
 D07 1. d4 d5 2. c4 Kc6 Защита Чигорин
 D08-D09 1. d4 d5 2. c4 e5 Контрагамбит Албин
 D10-D19 Славянска защита
 D10 1. d4 d5 2. c4 c6
 D11 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3
 D12 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. e3 Of5
 D13 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. c:d5 c:d5
 D14 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. c:d5 c:d5 5. Kc3 Kc6 6. Of4 Of5
 D15 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3
 D16 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4
 D17 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4 Of5
 D18 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4 Of5 6. e3
 D19 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Kf3 Kf6 4. Kc3 d:c4 5. a4 Of5 6. e3 e6 7. О:c4 Ob4
 D20-D29 Приет дамски гамбит
 D20 1. d4 d5 2. c4 d:c4
 D21 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3
 D22 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 a6
 D23 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6
 D24 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. Kc3
 D25 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3
 D26 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6
 D27 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6 5. О:c4 c5 6. 0–0 a6
 D28 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6 5. О:c4 c5 6. 0-0 a6 7. Де2
 D29 1. d4 d5 2. c4 d:c4 3. Kf3 Kf6 4. e3 e6 5. О:c4 c5 6. 0-0 a6 7. Де2 b5
 D30-D59 Дамски гамбит
 D30 1. d4 d5 2. c4 e6
 D31 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3
 D32 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 c5 Защита Тараш
 D33 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 c5 4. c:d5 e:d5 5. Kf3 Kc6 6. g3
 D34 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 c5 4. c:d5 e:d5 5. Kf3 Kc6 6. g3 Kf6 7. Og2 Oe7
 D35 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. c:d5 Дамски гамбит, Разменен вариант
 D36 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. c:d5 e:d5 5. Og5 c6 6. Дс2
 D37 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3
 D38 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 Ob4 Защита Рагозин
 D39 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 Ob4 5. Og5 d:c4
 D40 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c5 Подобрена защита Тараш
 D41 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c5 5. c:d5
 D42 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c5 5. c:d5 К:d5 6. e3 Kc6 7. Od3
 D43-D49 Славянска защита
 D43 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6
 D44 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. Og5 d:c4
 D45 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3
 D46 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3
 D47 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3 d:c4 7. О:c4 b5 Мерански вариант
 D48 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3 d:c4 7. О:c4 b5 8. Od3 a6
 D49 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Kf3 c6 5. e3 Kbd7 6. Od3 d:c4 7. О:c4 b5 8. Od3 a6 9. e4 c5 10. e5 c:d4 11. К:b5
 D50 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5
 D51 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Kbd7
 D52 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Kbd7 5. e3 c6 6. Kf3 Да5 Защита Кембридж Спрингс
 D53 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7
 D54 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Tc1
 D55 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3
 D56 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 Кe4 Защита Ласкер
 D57 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 Ce4 8. О:e7 Д:e7 9. c:d5 К:c3 10. b:c3
 D58 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 b6 Защита Тартаковер
 D59 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 h6 7. Oh4 b6 8. c:d5 К:d5

 D60-D69 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Kc3 Kf6 4. Og5 Oe7 5. e3 0-0 6. Kf3 Kbd7 Ортодоксална защита

 D70-D79 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. g3 d5 Защита Грюнфелд с 3.g3
 D70 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 c6
 D71-D72 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.c:d5 К:d5 6.e4
 D73 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.Кf3 0-0 6.c:d5 К:d5 7.e4
 D74-D76 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.Кf3 0-0 6.c:d5 К:d5 7.0-0
 D77-D79 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Оg2 Оg7 5.Кf3 0-0 6.0-0

 D80-D99 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 d5 Защита Грюнфелд с 3.Kc3
 D80 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Оg5
 D81 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Дb3
 D82-D84 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Оf4
 D85 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.c:d5 К:d5 5.e4 К:c3 6.b:c3 Оg7 7.Кf3
 D86-D89 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.c:d5 К:d5 5.e4 К:c3 6.b:c3 Оg7 7.Оc4 0-0
 D90-D93 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Кf3 Оg7
 D94-D95 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Кf3 Оg7 5.e3 0-0 Закрита система
 D96-D99 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.Кf3 Оg7 5.Дb3 d:c4 6.Д:c4 0-0 (7.e3) или (7.e4) Руска система

E 
 E00-E09 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 Каталонско начало
 E10 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kf3 c5 4.d5 b5
 E11 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kf3 Ob4+

 E12-E19 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kf3 b6 Новоиндийска защита
 E12 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.a3
 E13 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.Кc3 Оb7 5.Оg5
 E14 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.e3
 E15-E19 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.g3 Оb7 Новоиндийска защита, основен вариант

 E20-E59 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kc3 Ob4 Защита Нимцович

 E20 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.f3
 E21 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Кf3
 E22 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Дb3 c5 5.d:c5 (Кa6) Вариант Шпилман
 E23 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Дb3 c5 5.d:c5 (Кc6) Вариант Шпилман
 E24-Е25 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.a3 О:c3+ 5.b:c3 (c5) Вариант Земиш
 E26-Е29 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.a3 О:c3+ 5.b:c3 (0-0) Вариант Земиш
 E30-Е31 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Оg5 h6 5.Оh4 c5 6.d5 Ленинградски варинт
 E32-Е39 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.Дc2 Вариант с 4.Дc2

 E40 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 (Кc6) Система Рубинщайн
 E41-Е42 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 (c5) Система Рубинщайн
 E43-Е46 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 (b6) Система Рубинщайн
 E47-Е49 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 0-0 (5.Od3) Модерен вариант
 E50 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 0-0 (5.Кf3 c5) Модерен вариант
 E51-Е59 1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Оb4 4.e3 0-0 (5.Кf3 d5 6.Оd3) Модерен вариант

 E60-E99 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 Og7 Староиндийска защита

 E60 1.d4 Кf6 2.c4 g6 без хода 3.Кc3
 E61 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 редки варианти
 E62 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3
 E63 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3 0-0 6.Оg2 Кc6
 E64-E66 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3 0-0 6.Оg2 c5 Югославски вариант
 E67-E69 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.Кf3 d6 5.g3 0-0 6.Оg2 Кbd7 (7.0-0 e5) главен вариант

 E70 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.Оg5
 E71 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.h3
 E72 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.g3
 E73-E75 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.Оe2 0-0 6.Оg5 Система Авербах
 E76-E79 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Оg7 4.e4 d6 5.f4 0-0 (6.Кf3 c5) или (6.Оe2 c5) Атака на четирите пешки

Източници 
 Šahovski Informator (Издател): Enciklopedija šahovskih otvaranja. (също Enciklopedija sachmatnych debjutov, Englisch Encyclopedia of chess openings). Beograd 1974-79 (5 тома)
 Sergiu Samarian: Internationales Schlüsselbuch der Schacheröffnungen. Schmaus, Heidelberg 1986, Leipzig 2001

Имената на български на закритите дебюти и техните варианти са сравнени с:
 „Шахматни дебюти“ О. Нейкирх, А. Цветков, ДИ „Физкултура“ 1955
 „Шахматни дебюти“ II част, О. Нейкирх, А. Цветков, ДИ „Физкултура“ 1956

Външни препратки 
 Официалният сайт на Chess Informant 

Дебюти (шах)
Добри специализирани статии
шахматни дебюти